Ali Mirzai (1929–2020) olimpiai bronzérmes iráni súlyemelő
 Ali Mirzai (1942) válogatott iráni labdarúgó, olimpikon